

Cinema
La partita – film del 1988 diretto da Carlo Vanzina
La partita – film del 2002 diretto da Ursula Ferrara
La partita - La difesa di Lužin – film del 2000 diretto da Marleen Gorris
La partita – cortometraggio del 2017 diretto da Giuseppe Ferlito
La partita – film del 2018 diretto da Francesco Carnesecchi

Letteratura
La partita – romanzo scritto da Alberto Ongaro (1985)

Televisione
La partita (Take Me Out to the Holosuite) – episodio della settima stagione di Star Trek: Deep Space Nine
La partita – programma televisivo italiano